Ze'ev (: זְאֵב‎, doslova vlk) je hebrejské jméno, příjmení a místopisný název, společný pro více osob a míst.

Jméno 
 Ze'ev Almog – velitel Izraelského vojenského námořnictva
 Ze'ev Ben Cvi – izraelský sochař
 Ze'ev Bielski – izraelský politik, poslanec, předseda Židovské agentury a Světové sionistické organizace
 Ze'ev Boim – izraelský politik a ministr
 Ze'ev Cur – izraelský politik a náměstek ministra zemědělství
 Ze'ev Elkin – izraelský politik a poslanec
 Ze'ev Friedman – izraelský vzpěrač a olympionik zavražděný během Mnichovském masakru
 Ze'ev Herring – izraelský politik a poslanec
 Ze'ev Herzog – izraelský archeolog
 Ze'ev Kac – izraelský politik a poslanec
 Ze'ev Raban – izraelský malíř a umělec
 Ze'ev Revach – izraelský herec, scenárista a režisér
 Ze'ev Šerf – izraelský politik a ministr financí
 Ze'ev Šefer – izraelský politik a poslanec
 Ze'ev Vilnaj – izraelský geograf a spisovatel, otec Matana Vilnaje
 Ze'ev Zrizi – starosta Beerševy
 Ze'ev Žabotinský (též Vladimír Žabotinský) – izraelský politik, zakladatel revizionistického sionismu
 Moše Ze'ev Feldman – izraelský rabín a politik

Příjmení 
 Nissim Ze'ev – izraelský rabín, poslanec a místostarosta Jeruzaléma

Místo 
 Giv'at Ze'ev – izraelská osada na Západním břehu Jordánu